Инанда — может означать следующее:

  — город в провинции Квазулу-Натал, ЮАР.
 Инанда-Дам — плотина на реке Умгени.
 (1325) Инанда — астероид.